Ранчо дел Сол има више значења:

 Ранчо дел Сол, Ел Дорадо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо дел Сол (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо дел Сол (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику